Spuller ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Spuller (1835–1896), französischer Politiker und Journalist
 Ronald Spuller (* 1981), österreichischer Fußballspieler